Plzák může být:

 Plzák – rod suchozemských plžů z čeledi plzákovití

příjmení
 Miroslav Plzák (1925–2010) – český publicista, psychiatr a propagátor nových metod v psychoterapii a poradenství
 Pavel Plzák (* 1960) – český politik a lékař